Roeberella är ett släkte av fjärilar. Roeberella ingår i familjen Riodinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Äkta dagfjärilar
Roeberella